Финал Кубка Франции по футболу 1919 прошёл 6 апреля 1919 года и стал 2-м финалом Кубка Франции. Впервые финал проводился на стадионе «Парк де Пренс». В финале встретились парижские футбольные клубы «Сосьете Женераль» и «Олимпик», одержавший победу в предыдущем финале. «Сосьете Женераль» в дополнительное время обыграл «Олимпик» со счётом 3:2 благодаря голу, забитому Льюисом Хатцфельдом на 118-й минуте встречи, и стал обладателем кубка Франции.

Путь к финалу

Детали матча

Примечания

Ссылки 

 Результаты кубков Франции на rsssf.com
 Отчёт на сайте федерации футбола Франции

1919
Франция
События 6 апреля
Апрель 1919 года
Спортивные соревнования в Париже
1919 год во Франции